24. breddegrad kan henvise til:

 24. nordlige breddekreds
 24. sydlige breddekreds